Pongangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pongangan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Pongangan, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar